Jacobsoniidae är en familj av skalbaggar. Jacobsoniidae ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Jacobsoniidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Jacobsoniidae